Голконда има више значења:
 Голконда (Невада)
 Голконда (Илиноис)